Krčméry je slovenské příjmení:

 August Horislav Krčméry (1822–1891), slovenský evangelický pastor, publicista a hudební skladatel. 
 Eugen Krčméry (1830–1891), slovenský knihkupec a vydavatel, zakladatel prvního slovenského knihkupectví
 Karol Krčméry (1859–1949), slovenský filolog, ředitel gymnázií a meziválečný senátor za Hlinkovu slovenskou ľudovou stranu
 Miloslav Krčméry (1860–1902), slovenský evangelický pastor, náboženský spisovatel a hudební skladatel
 Silvester Krčméry (1924–2013), slovenský lékař, organizátor podzemní církve a politický vězeň
 Štefan Krčméry (1892–1955), slovenský básník, překladatel, správce Matice slovenské
 Vladimír Krčméry (1960–2022), slovenský lékař, odborník na tropickou medicínu a infektologii